Орсе́ ( и , ) — топоним во Франции и Испании:

В Париже 
 Музей Орсе — художественный музей, открывшийся в 1986 году в бывшем здании вокзала Орсе.
  — вокзал, построенный по проекту Виктора Лалу, Эмиля Бенара и Люсьена Мана и функционировавший в 1900—1973 годах.
  — здание Государственного совета, заложенное в 1810 по указу Наполеона и снесённое в 1898 году ради строительства вокзала.
  — театр, существовавший в бывшем здании вокзала Орсе в 1972—1981 годах.
 Набережная Орсе — набережная на левом берегу Сены в VII округе города.

Населённые пункты 
 Франция
  — коммуна в департаменте Эсон.
 Орсе — упразднённый кантон в департаменте Эсон.
  — коммуна в департаменте Пюи-де-Дом.
 Испания
 Орсе — муниципалитет в провинции Гранада.